Belain d’Esnambuc ist: 

 der Name des Gründers der französischen Kolonie Saint-Pierre auf der Insel Martinique, siehe Pierre Belain d’Esnambuc 
 der Name eines französischen Kühlschiffs, das von der deutschen Kriegsmarine als Minenschiff genutzt wurde, siehe Pommern (Schiff, 1939)